Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2015./16. igrana u tri skupine - Istok, Jug i Zapad, a sudjelovalo je 50 klubova.

Istok

Jug

Zapad

Poveznice 
 MaxTV Prva HNL 2015./16.
 2. HNL 2015./16.
 4. rang HNL-a 2015./16.
 5. rang HNL-a 2015./16.
 6. rang HNL-a 2015./16.
 7. rang HNL-a 2015./16.
 Hrvatski nogometni kup 2015./16.

Izvori 
 rsssf.com Hrvatska 2015./16., 3. HNL
 Hrvatski nogometni savez, 3. HNL Jug, pristupljeno 7. lipnja 2016.
 soccerway.com, 3. HNL Jug 2015./16., pristupljeno 7. lipnja 2016. 
 BŠK Zmaj Blato, 3. HNL Jug 2015./16., raspored i rezultati, pristupljeno 7. lipnja 2016. 
 BŠK Zmaj Blato, 3. HNL Jug 2015./16., popis strijelaca, pristupljeno 7. lipnja 2016. 
 Hrvatski nogometni savez, 3. HNL Istok, pristupljeno 7. lipnja 2016.
 nogos.info, 3. HNL Istok, pristupljeno 7. lipnja 2016.
 soccerway.com, 3. HNL Istok 2015./16., pristupljeno 7. lipnja 2016. 
 Hrvatski nogometni savez, 3. HNL Zapad, pristupljeno 7. lipnja 2016.
 soccerway.com, 3. HNL Zapad 2015./16., pristupljeno 7. lipnja 2016. 
 NK Maksimir Zagreb, 3. HNL Zapad 2015./16., rezultati sezone,  pristupljeno 7. lipnja 2016. 
 NK Maksimir Zagreb, 3. HNL Zapad 2015./16., ljestvica,  pristupljeno 7. lipnja 2016.

2015-16 
 3